Pisching ist der Name folgender Orte:

 Pisching (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil von Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Pisching (Gemeinde Yspertal), Ortsteil von Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Pisching (Gemeinde Kalwang), Ortschaft von Kalwang, Bezirk Leoben, Steiermark